Romeinse Rijk; de periode in de geschiedenis dat het Romeinse Rijk bestond
Romeinen in België; de periode in de geschiedenis dat het grondgebied van het latere België onder de heerschappij viel van het Romeinse Rijk
Romeins Egypte; de periode in de geschiedenis dat Egypte onder de heerschappij viel van het Romeinse Rijk
Romeins Griekenland; de periode in de geschiedenis dat Griekenland onder de heerschappij viel van het Romeinse Rijk
Romeinen in Nederland;  de periode in de geschiedenis dat het deel van het grondgebied van het latere Nederland onder de heerschappij viel van het Romeinse Rijk